Kassinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kassinsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kassinsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar